«Mission Statement»  —  первый сингл американской метал-группы Stone Sour со третьего студийного альбома Audio Secrecy, вышедшего в 2010 году. Это первый сингл группы, выпущенный специально для iTunes без физических носителей. В отличие от других синглов с этого альбома, на эту песню не был снят видеоклип.

Список композиций

Живое исполнение 
Песня была исполнена вживую ещё до своего релиза на таких фестивалях как Rock am Ring  и Download в ходе летнего турне группы в 2010 году. Она так же была открывающей песней концерта и исполняется практически на каждом выступлении группы.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст песни на metrolyrics.com

Синглы Stone Sour
Синглы Roadrunner Records